United Abominations е единадесети студиен албум на траш метъл групата Мегадет. Записан изцяло с нов състав с изключение на Дейв Мъстейн. Китариста Глен Дроувър е заменен от Крис Бродерик.

Състав 
 Дейв Мъстейн – вокали и китара
 Глен Дроувър – китара
 Джеймс Ломензо – бас китара
 Шон Дроувър – барабани

Гост-музиканти 
 Кристина Скабия – вокали в "À Tout le Monde (Set Me Free)"
 Крис Родригес – бек вокали
 Аксел Макенрот – клавирни

Песни

Външни препратки 
 Официална страница на Мегадет 
 Официална страница в MySpace.com

Албуми на Мегадет
Музикални албуми от 2007 година